EMF kan syfta på:

 EMF (musikgrupp) – en brittisk musikgruppen
 emf – summan av de potentialändringar elektriska energikällor orsakar i en krets från engelska Electro-Motive Force, se elektromotorisk spänning
 EMF – ett filformat från engelska Enhanced Metafile, se Windows Metafile
 EMF – en ideell kulturförening i Ängelholm, se Engelholms Musikforum